The European Dailies Alliance
 Electronic Design Automation
 Eksploracyjna analiza danych
 Eniea Dimokratiki Aristera - grecka partia polityczna (1951–1977)
 Event-driven architecture
 Europejska Agencja Obrony